

Baudenkmäler 

|}

Denkmalbereiche 

|}

Löschungen 

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Witten
 Liste der Naturdenkmäler in Witten
 Geschichte der Stadt Witten

Literatur

Weblinks 

 Stadt Witten: Denkmäler
 Stadt Witten: Denkmal des Monats
 Denkmalliste. (PDF; 755 kB) Stadt Witten, 2021
 Geschichtskarte Historische Objekte
 
 Martin Jakel: Thesenpapier zum Denkmalschutz in Witten. (PDF; 3,6 MB) 2009

Einzelnachweise 

Witten
!